Списък на официалните турнири:

Турнири 
 Междуконтинентална купа по футбол (позната още и като Купа Тойота, Купа Европа и Южна Америка, Интерконтинентална купа) — футболно съревнование, провеждано от европейската и южноамериканската конфедерации между победителите в главните клубни турнири на тези континенти (двата континента с най-голямо развитие на футбола в тези години): Шампионската лига и Копа Либертадорес. Играе се ежегодно от 1960 г., а от 1980 г. финалите се провеждат само в Япония.

Понакога е наричан световно клубно първенство, докато турнирът с това име не започва да се провежда под егидата на ФИФА от 2000 г.

От 2005 г. Междуконтиненталната купа напълно е заменена от Световното клубно първенство на ФИФА.

Всички победители са признати за „Световни клубни шампиони“. Последният притежател на Купата е португалския клуб „Порто“, победил колумбийския клуб „Онсе Калдас“ след дузпи през 2004 г. На 27 октомври 2017 г. ФИФА признава „де-юре“, че клубовете, печелили Междуконтиненталната купа са и Световни клубни шампиони по футбол.

 Световно клубно първенство на ФИФА или Световна клубна купа на ФИФА (), известно преди като Световен клубен шампионат на ФИФА () е състезание между най-силните представители на шест континентални конфедерации, въпреки че от 2007 г. победителят в Шампионската лига на Футболната конфедерация на Океания (OFC) трябва да играе плейоф срещу клуба-шампион на страната-домакин. Световното клубно първенство се провежда от ръководния орган на световния футбол - ФИФА , турнирът определя световните шампиони .

Първото издание на Световното клубно първенство на ФИФА () се провежда в Бразилия през януари 2000 г. Той е признат от ФИФА за наследник на Междуконтиненталната купа, за която до момента се играе всяка година в Йокохама (Япония) между победителя в Шампионската лига на УЕФА и победителя в Копа Либертадорес. След четиригодишна пауза турнирът е преименуван на Световно клубно първенство на ФИФА () и започва да се провежда отново от 2005 г.

Победители

Клубни постижения

По страни

По конфедерации

Бележки 

Световно клубно първенство на ФИФА
Международни футболни турнири